Кубок маршала Тито 1982/1983 () — 35-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1982/1983
Спорт в Югославии в 1982 году
Спорт в Югославии в 1983 году
Югославия